Here We Go Again (film), een Amerikaanse film uit 1942
 Here We Go Again (televisieserie), een Amerikaanse sitcom uit 1973 met onder anderen Larry Hagman
 Here We Go Again (Laila), een single uit 1998 van de Amerikaanse zangeres Laila
 Here We Go Again (album van Demi Lovato), een album uit 2009 van de Amerikaanse zangeres Demi Lovato
 Here We Go Again (nummer van Demi Lovato), een single van bovenstaand album
 Here We Go Again (pureNRG), een album uit 2008 van de Amerikaanse popgroep pureNRG
 Here We Go Again (Ray Charles), een single uit 1967 van de Amerikaanse zanger Ray Charles
 Here We Go Again (SR-71), een album uit 2004 van de Amerikaanse rockband SR-71
 Here We Go Again!, een album uit 1959 van de Amerikaanse folkgroep The Kingston Trio
 Here We Go Again (Beverly Hills, 90210), een aflevering uit de serie Beverly Hills, 90210